La Bundesautobahn 31, abbreviata anche in BAB 31, è una autostrada tedesca che si sviluppa tra la Renania Settentrionale-Vestfalia e la Bassa Sassonia ed è il principale asse di collegamento tra i paesi del Nord-Ovest della Germania con la regione della Ruhr.

Il percorso inizia a Emden, sulla costa del Mare del Nord, e giunge a Bottrop dove confluisce nella BAB 2. Per un breve tratto tra le intersezioni con la BAB 28 e la BAB 280 fa parte dell'itinerario della Strada europea E22.

Pur essendo lunga 220 km, ha tuttora un'unica area di rifornimento, situata circa a metà strada tra le due estremità.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 031